Jerry Lewis har flere specialiseringer:
 Jerry Lewis - var en amerikansk komiker, skuespiller, filmproducent, forfatter og filminstruktør kendt for sin slapstick humor - født i 1926
 Jerry Lee Lewis - amerikansk rock and roll- og country-sanger, sangskriver og pianist født i 1935